El término cerrojo hace referencia a varios artículos:

Cerrajería 
 cerrojo, pasador o pestillo, normalmente metálico, que sirve para asegurar el cierre de puertas, portillos y ventanas.

Mecánica de las armas de fuego 

 cerrojo (arma de fuego), una parte mecánica de un arma de fuego;
 cerrojo rotativo, dispositivo de un arma de fuego;
 cerrojo levadizo, dispositivo de un arma de fuego;
 cerrojo pivotante, dispositivo de un arma de fuego;
 fusil de cerrojo, arma ligera que se carga manualmente;
 cerrojo Peabody, antiguo sistema de retrocarga;

Anatomía 

 Cerrojo (cuarto ventrículo), punto del cerebro humano en el que el IV ventrículo se estrecha para formar el canal central de la médula espinal.